Mosens steht für folgende Orte:
 Mazanki (Zalewo) in Polen auf Deutsch
 Mouzens (Dordogne) in Frankreich auf Okzitanisch
 Mouzens (Tarn) in Frankreich auf Okzitanisch